Muisca – una civiltà pre-colombiana della Colombia
Lingua chibcha – la lingua parlata dalla gente Muisca
Lingue chibcha – una famiglia linguistica di idiomi un tempo parlati nella zona geografica compresa tra Panama e Venezuela